Алексе́й Луце́нко:
 Луценко, Алексей Александрович (род. 1992) — казахстанский шоссейный велогонщик.
 Луценко, Алексей Андреевич (1922—2007) — чемпион СССР по вертолётному спорту, мастер спорта СССР.